«Городска́я больни́ца» () — станция метротрама в городе Кривой Рог. Открыта 19 мая 2001 года. Принимает трамвайные маршруты 1, 2, 3.

Описание 

В ходе строительства станции трамвайные пути были перемещены и появились кривые малого радиуса, в результате чего трамваи вынуждены снижать скорость и разгоняться, уже отъехав от станции. Поскольку начало строительство совпало с периодом финансовой нестабильности на Украине, с целью экономии средств станцию построили в усеченном виде: узкие и короткие платформы, отсутствие перекрытия над путями и, как следствие, короткие навесы, практически не защищающие пассажиров от осадков. Для входа и выхода был построен подземный вестибюль с кассами и турникетами и подземный переход.

Станция обслуживает жителей южной части микрорайонов «Солнечный», «Восточный-2», «Восточный-3» и комплекс второй городской больницы.

Данной станции в начальном проекте 1972 года не было. Необходимость в ней возникла уже после открытия первой очереди скоростного трамвая, в проектной документации она фигурировала как «Восточная».

Объявление информатора 
 Обережно, двері зачиняються! Наступна станція «Міська лікарня». 
 «Міська лікарня»

Ссылки 
 Криворожский метрополитен (метротрамвай). Станция Городская Больница.
 Станция «Городская больница» на сайте «Мир метро» 
 «Скоростной трамвай» (Кривой Рог) — Городская больница 

Станции Криворожского метротрамвая